UCI World Cup for kvinder var en årlig konkurrence som bestod af 6 til 12 enkeltløb.I 2016 blev det erstattet af UCI Women's World Tour.

Vindere

Referencer